Aspiromitus  es un género de plantas no vasculares en el familia Anthocerotaceae. Comprende 24 especies descritas.

Taxonomía 
El género fue descrito por Franz Stephani y publicado en Species Hepaticarum 5: 957. 1916. La especie tipo es: A. husnotii
 Aspiromitus aberrans Steph.
 Aspiromitus adscendens (Lehm. & Lindenb.) R.M.Schust.
 Aspiromitus agrestis (Paton) Schljakov
 Aspiromitus allionii Steph.
 Aspiromitus appalachianus R.M.Schust.	
 Aspiromitus areolatus Steph.	
 Aspiromitus assamicus (D.C.Bhardwaj) R.M.Schust.
 Aspiromitus cavernosus (Nees) Schljakov	
 Aspiromitus formosae (Stephani) R.M.Schust.
 Aspiromitus fusiformis (Austin) R.M.Schust.	
 Aspiromitus gemmulosus S.Hatt.	
 Aspiromitus havaiensis (Reichardt) Steph.
 Aspiromitus hildebrandtii Steph.
 Aspiromitus khandalensis Apte & Sane	
 Aspiromitus macounii (M.Howe) R.M.Schust.
 Aspiromitus madeirensis Steph.	
 Aspiromitus punctatus (L.) Schljakov	
 Aspiromitus scariosus (Austin) R.M.Schust.
 Aspiromitus schroederi (Steph.) Steph.
 Aspiromitus striatus Steph.	
 Aspiromitus tener Steph.

Véase también 
 Terminología descriptiva de las plantas
 Anexo:Cronología de la botánica
 Historia de la Botánica

Referencias
 

Anthocerotaceae